Jonathan Pudas (né le  à Kiruna en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiruna IF, il joue ses premiers matchs en senior avec l'équipe première dans la Division 1 en 2010. De 2013 à 2014, il s'aguérit dans l'Hockeyallsvenskan avec le Karlskrona HK. Il découvre la SHL avec le Skellefteå AIK en 2017.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || Kiruna IF || Division 1 || 10|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Kiruna IF || Division 1 || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Kiruna IF || HockeyEttan || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Karlskrona HK || Hockeyallsvenskan || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Karlskrona HK || Hockeyallsvenskan || 52|| 0|| 5|| 5|| 6|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| Karlskrona HK || Hockeyallsvenskan || 52|| 6|| 19|| 25|| 26|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|2015-2016|| Brynäs IF || SHL ||51 || 2|| 18|| 20|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2016-2017|| Brynäs IF || SHL ||52 || 6|| 13|| 19|| 32|| 20|| 1|| 5|| 6|| 10
|-
|2017-2018 || Skellefteå AIK || SHL || 52|| 10|| 18|| 28|| 20|| 16|| 0|| 10|| 10|| 8
|-
|2018-2019 || Skellefteå AIK || SHL || 47|| 9|| 17|| 26|| 24 || 6|| 0|| 6|| 6|| 4
|-
|2019-2020 || Skellefteå AIK || SHL || 52|| 13|| 23|| 36|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 41|| 2|| 8|| 10|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2021-2022 || Skellefteå AIK || SHL || 42|| 7|| 37|| 44|| 32|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2022-2023 || Skellefteå AIK || SHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || +2|| align=left| Neuvième place
|-
| 2022 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques || 6|| 0|| 5|| 5|| 2|| +1|| align=left| Quatrième place
|-
| 2022 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || +2|| align=left| Sixième place

Références 

Naissance à Kiruna
Naissance en avril 1993
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Jokerit Helsinki